Amerikai Egyesült Államok
 Geneva (Alabama)
 Geneva megye, Alabama
 Geneva (Florida)
 Geneva (Georgia)
 Geneva (Idaho)
 Geneva (Illinois)
 Geneva Township (Kane megye, Illinois)
 Geneva (Indiana)
 Geneva (Shelby megye, Indiana)
 Geneva (Iowa)
 Geneva (Kalifornia)
 Geneva (Kansas)
 Geneva (Kentucky)
 Geneva Township (Midland megye, Michigan)
 Geneva Township (Van Buren megye, Michigan)
 Geneva (Minnesota)
 Geneva Township (Minnesota)
 Geneva (Nebraska)
 Geneva Township (Fillmore megye, Nebraska)
 Geneva (nagyváros, New York)
 Geneva (kisváros, New York)
 Geneva (Ohio) (Ashtabula megye)
 Geneva (Fairfield megye, Ohio)
 Geneva Township (Ashtabula megye, Ohio)
 Geneva (Oregon)
 Geneva (Pennsylvania)
 Geneva (Washington)
 Geneva (Wisconsin)
 Svájc
 Genf angolul